Лилиенштерн () — род тероподовых динозавров, известный по ископаемым остаткам из верхнетриасовых отложений современных Германии и Швейцарии (возрастом примерно в ). Включает единственный вид — Liliensternus liliensterni.

Описание 
Достигал примерно 5,15 м в длину при массе 127 кг. Согласно другим оценкам, лилиенштерн был около 5,2 м в длину и весил 200 килограммов. Если лилиенштерн относится к целофизоидам, то это один из крупнейших представителей надсемейства. Обнаружены остатки двух образцов, состоящих из частичных и фрагментарных скелетов: найдены части черепа, нижней челюсти, позвонков и аппендикулярного скелета.

Грегори С. Пол () (1988) отметил, что на основе его внешнего вида, лилиенштерн может считаться промежуточным звеном между целофизами и дилофозаврами.

Этимология 
Род и видовое имя Liliensternus liliensterni произошли от фамилии графа, врача и палеонтолога-любителя, Hugo Rühle von Lilienstern. Этот вид был назван в его честь за его вклад в палеонтологию в Германии и открытие 1 июля 1934 года палеонтологического музея в замке в Bedheim, Германия.

Систематика 
Лилиенштерн описал Фридрих фон Хюне в 1934 году. Первоначально был отнесён к роду Halticosaurus, типовой вид рода — Halticosaurus liliensterni, на данный момент выделен в собственный род, с типовым видом Liliensternus liliensterni.

В 1993 году Жиль Куни () и Питер Гальтон () описали новый вид Liliensternus airelensis. Другие исследователи стали замечать различия между L. airelensis и типовым видом L. liliensterni и в 2007 году Мартин Эзкурра () и Жиль Куни отнесли описанный скелет в собственный род Lophostropheus.

Филогения базальных теропод по Маршу и Роу, 2020 год.

Примечания 

Тероподы
Динозавры триасового периода
Фоссилии из триасовых отложений Германии
Фоссилии из триасовых отложений Швейцарии
Лилиенштерн